Ава́нти (в большинстве случаев от  — «вперёд!»):

 Avanti! — итальянская газета.
 Аванти! — комедийный художественный фильм кинорежиссёра Билли Уайлдера.
 Аванти — историческое царство в Индии с одноимённой столицей (ныне город Удджайн).

См. также 
 Кришна-Аванти